Lillbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillbosjön, Östergötland, sjö i Valdemarsviks kommun, 
Lillbosjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (56,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn